

Niemcy 
 Weißig – dzielnica Drezna
 Weißig – dzielnica Freital
 Weißig – dzielnica Gery

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Wysoka
 Wysokie

Zobacz też 
 Weißig am Raschütz